L'expression Oscars du cinéma 1934 fait en principe référence à  la  des Oscars, qui a eu lieu en 1934 et honorait des films sortis en 1933.

Pour les films sortis en 1934 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1935.